Vikingen kan avse
Vikingen (dikt) – en dikt av Erik Gustaf Geijer
Vikingen (Gröna Lund) – en åkattraktion på Gröna Lund
Vikingen (tidning) – en svenskspråkig finländsk tidning
Vikingen (motorbåt) – en fritidsbåt, ritad av C.G. Pettersson